Herepei Gergely (1807–1859) református lelkész
 Herepei Gergely (1844–1920) református lelkész, előbbi fia